Заклятие может значить:
 Заклятие в Ветхом Завете — особенность взаимоотношения израильского народа с Богом.
 Заклинание — прямое обращение к объекту магического воздействия в императивной форме.
 «Заклятие» — художественный фильм 2013 года.
 «Заклятие» — киновселенная, объединяющия серию хоррор фильмов.